Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 9 серпня. Участь взяли 39 спортсменок з 20 країн.

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Формат змагань